Furlan steht für:
 Furlanische Sprache, romanische Sprache in Italien

Furlan ist der Familienname folgender Personen:
 Angelo Furlan (* 1977), italienischer Radrennfahrer
 Antônio Furlan (* 1973), brasilianischer Politiker
 Claudio Furlan (* 1976), italienischer Fußballspieler
 Giorgio Furlan (* 1966), italienischer Radrennfahrer
 Jessica Furlan (* 1990), kanadische Hindernisläuferin
 Massimo Furlan (* 1965), Schweizer Künstler
 Marko Furlan (* 1960), italienischer Terrorist, siehe Gruppe Ludwig
 Matteo Furlan (* 1989), italienischer Freiwasserschwimmer
 Mira Furlan (1955–2021), jugoslawische Schauspielerin
 Rate Furlan (1911–1989), italienischer Schauspieler und Regisseur
 Renzo Furlan (* 1970), italienischer Tennisspieler